Fauw oder De Fauw ist der Familienname folgender Personen:

 Davy De Fauw (* 1981), belgischer Fußballspieler
 Dimitri De Fauw (1981–2009), belgischer Radsportler